Kontaktspannung steht für:
 die Frittspannung, bei der schlecht leitende Fremdschichten durchschlagen wird; 
 die Volta-Spannung, welche ein Phänomen der Kontaktelektrizität ist.